Эта статья содержит информацию о групповом этапе Кубка Содружества 2015.

Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 12 команд.

Клубы разделены на 3 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также две команды из трех, занявших 3-и места по лучшим показателям, проходят в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C 

Кубок чемпионов Содружества
Январь 2015 года
Европейский футбол в сезоне 2014/2015
Футбол в России в 2015 году
2015 год в Санкт-Петербурге
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге